Empedrado est le nom de plusieurs municipalités :

Argentine
Empedrado
 Département d'Empedrado

Chili 
Empedrado